Па́смо — термін, що має кілька значень:
 Пасмо (пові́смо, прядка, сталка) — пучок, жмут волосся, зокрема патлатого
 Пасмо льону — хвороба льону, збудником якого є гриб Mycosphaerella linicola.
 Пасмо (пові́смо, прядка, розм. сталка, сталька) — окрема нитка в мотузці (великі пасма морських тросів ще називають стренгами).
 Пасмо (пові́смо) — довга лінія, довгі або переплутані лінії, смуги чого-небудь
 Пасмо — витягнуті, відносно невеликої висоти форми рельєфу. Розрізняють пасма пагорбів, гір.
 Гірське пасмо, пасмо гір — витягнуте узвишшя, вервечка гір.
 Горбисте пасмо, пасмо пагорбів — витягнуте узвишшя, ряд горбів і пагорбів.
 Пасмо (пові́смо) — певна кількість ниток, пряжі
 Пасмо (пові́смо) — старовинна міра кількості пряжі. 1 пасмо дорівнювало 10 чисницям = 30 ниткам. 10 пасом складали десяток, 20 — півміток, а 40-50 пасом — міток. Оскільки довжина одної чисниці складала 4-5 аршинів (3-3,5 м), то одне пасмо мало дорівнювати 30-35 м.
 Скандинавське пасмо — короткі літературні твори, записані в Ісландії в XIII—XIV століттях давньоскандинавською мовою.

Джерела

Посилання